Ехидо Хесус дел Монте има више значења:

 Ехидо Хесус дел Монте (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ехидо Хесус дел Монте (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику